Denson ist der Name von

Personen:
 ED Denson, US-amerikanischer Musikproduzent
 Jeff Denson (* 1976), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Karl Denson (* 1956), US-amerikanischer Saxophonist
 Lee Denson (1932–2007), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Vincent Denson (* 1935), britischer Radsportler
 William Henry Denson (1846–1906), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Willie Denson (1936–2006), US-amerikanischer Songwriter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Denson (Alabama)
 Denson (Louisiana)
 Denson (Ohio)